Джон Уэ́ллс, 1-й вико́нт Уэ́ллс (; ок. 1449 — 9 февраля 1498/1499) — английский пэр и землевладелец. Дядя короля Генриха VII, супруг Сесилии Йоркской, дочери короля Эдуарда IV.

Джон был сыном Лайонела Уэллса, 6-го барона Уэллса, и Маргарет Бошан из Блетсо, которая, в свою очередь, была бабкой Генриха VII Тюдора. В Войне Роз семья Джона выступала на стороне Ланкастеров, хотя сам он смог добиться расположения короля Эдуарда IV из династии Йорков в конце его жизни. В правление Ричарда III, ещё одного короля из династии Йорков, Джон переметнулся на сторону своего племянника — будущего короля Генриха VII Тюдора, являвшегося наследником притязаний Ланкастеров на английский трон. Благодаря своей службе и родственным связям Джон оказался в фаворе у молодого короля из династии Тюдоров, который сразу по восшествии на престол назначил дядю констеблем двух важных замков, а позднее вернул ему титул и владения баронов Уэллс, конфискованных Эдуардом IV. Помимо этого, Уэллсу был дарован титул виконта.

В 1487 году Джон присутствовал на коронации Елизаветы Йоркской, где познакомился с младшей сестрой королевы Сесилией, и уже в конце 1487 — начале 1488 года Сесилия и Джон поженились. Этот брак был выгоден для обеих сторон, поскольку укреплял связь Ланкастеров с Йорками. У Джона и его супруги родилось двое детей — Элизабет и Энн; обе они, вероятно, скончались ещё при жизни отца. Сам Джон умер от плеврита в 1498/1499 годах. Со смертью Джона его титул вернулся к короне.

Биография

Происхождение 
Джон Уэллс был единственным ребёнком Лайонела Уэллса, 6-го барона Уэллса, и Маргарет Бошан из Блетсо. Для обоих родителей Джона это был не первый брак: Лайонел к моменту этой женитьбы был вдовцом с пятью детьми, а Маргарет была дважды вдовой и от двух предыдущих браков имела восьмерых детей, в том числе Маргарет Бофорт — мать будущего короля Англии Генриха VII Тюдора. Дата рождения Джона источниками не называется, однако историки сообщают, что будущая жена Уэллса, Сесилия Йоркская, была примерно на двадцать лет младше мужа: таким образом, Джон родился примерно в 1449 году, поскольку рождение Сесилии историки датируют 1469 годом.

По отцу Джон был внуком Ода Уэллса, сына Джона Уэллса, 5-го барона Уэллса, и Мод Грейсток, дочери Ральфа Грейстока, 3-го барона Грейстока; по матери — Джона Бошана, de jure 3-го барона Бошана из , и его второй жены Эдит Стоуртон, дочери сэра Джона Стоуртона из , Уилтшир. По отцу Джон происходил из двух баронских родов: Уэллсов, имевших владения в Линкольншире и Нортамберленде, и Грейстоков, владевших обширными землями и поместьями в Камберленде, Уэстморленде, Нортамберленде, Дареме и Йоркшире. И мать, и отец Джона были потомками английских королей — Генриха III и Эдуарда I.

Война Роз 
Отец Джона погиб в 1461 году в битве при Таутоне, в которой сражался на стороне Ланкастеров, за что посмертно был лишён Йорками своих прав и титулов. Единственный сын Лайонела от первого брака, Ричард, был восстановлен в правах, однако позднее восстал против короля Эдуарда IV и, как и его сын Роберт, был казнён и посмертно лишён прав и титулов. Таким образом, Джон Уэллс стал наследником отца, хотя имущество и титул, когда-то ему принадлежавшие, были конфискованы. Владения Уэллсов были переданы супругу племянницы Джона Джоан — Ричарду Гастингсу, который с 14 ноября 1482 года по 9 декабря 1483 года заседал в парламенте как «лорд Уэллс».

Хотя Джон и его семья были сторонниками Ланкастеров, сам он смог добиться благосклонности Эдуарда IV в конце его жизни и вошёл в число людей, ночью охранявших тело покойного короля из династии Йорков. В правление Ричарда III Джон был в оппозиции к королю: Уэллс рассчитывал, что благодаря сближению с покойным братом короля он сможет получить обратно титул и владения отца, однако этого не произошло, и Джон примкнул к провальному восстанию Бекингема в 1483 году, бежал в Бретань и в 1484 году был лишён парламентом прав как «Джон Уэллс, эсквайр». В Бретани скрывался будущий король Генрих VII, племянник Джона, и позднее, в 1485 году, Уэллс вместе с ним отвоевал трон для Тюдоров. 7 августа 1485 года близ Милфорд-Хейвена Генрих VII посвятил дядю в рыцари.

Благодаря своей службе и родственным связям Джон оказался в фаворе у молодого короля, который сразу по восшествии на престол назначил дядю констеблем двух важных замков — Рокингем и Болингброк, а также хранителем Рокингемского леса в Линкольншире и земель герцогства Ланкастерского. Помимо этого, король передал дяде несколько усадеб и позднее вернул ему владения отца, находившиеся в качестве компенсации во временном владении Ричарда Гастингса: в ноябре-декабре 1485 года парламент принял акт, отменявший конфискацию владений и титула, а также лишение прав отца и единокровного брата Джона. Кроме того, Джону не только был возвращён баронский титул отца, но и дарован новый — виконта Уэллса. Точная дата присвоения титула неизвестна, однако произошло это до 8 февраля 1486 года, а уже 1 сентября 1487 года Джон впервые был вызван в парламент как виконт Уэллс. Незадолго до этих событий, в период между августом 1485 и маем 1486 года, Джон был посвящён в рыцари ордена Подвязки. 25 ноября 1487 года Джон присутствовал среди других представителей знати на коронации королевы Елизаветы Йоркской.

Брак 

Не сохранилось никаких записей касательно времени и обстоятельств брака Джона Уэллса и сестры королевы Сесилии Йоркской, однако случилось это до декабря 1487 или в новый год 1488 года. Как пишет историк Мэри-Энн Эверетт Грин, в декабре 1487 года супруги присоединились к рождественским празднованиям в Гринвичском дворце. В Новый год Уэллсы присутствовали в числе других представителей знати и приближённых короля на торжественном обеде; виконт Уэллс преподнёс королю в качестве подарка от себя и жены 20 шиллингов. На банкете супруги оказались разлучены: Джон сидел за столом по правую сторону зала, а Сесилия — во главе стола по левую. В 1487 году в Бостоне (Линкольншир) Джон и Сесилия были признаны членами Гильдии Корпус-Кристи.

Доподлинно неизвестно, кто именно был инициатором этого брачного союза. Некоторые историки считают, что именно король Генрих VII сосватал сестру жены за своего дядю, чтобы избежать брака Сесилии с более перспективным представителем знати, поскольку принцесса становилась законной наследницей престола в случае кончины детей её сестры Елизаветы. При этом, союз родственника нового короля с принцессой из дома Йорков не считался почётным. С другой стороны, Фуллер писал, что Генрих вовсе не собирался выдавать замуж Сесилию, однако она взяла дело в свои руки и в мужья себе выбрала дядю короля, который после заключения столь блистательного брака больше никаких титулов не получал. Однако тот факт, что Джон после брака с Йоркской принцессой не получал никаких титулов, мог говорить о природной скромности и осторожности Уэллса, который никогда не использовал своё положение и родство с королём ради собственной выгоды. Кроме того, Сесилия была близка с матерью короля, Маргарет Бофорт, которая, в свою очередь, была близка с Уэллсами и могла организовать этот брак. Независимо от того, кто был инициатором брака, он был выгоден для обеих сторон, поскольку укреплял связь Ланкастеров с Йорками: Сесилия, которая всё ещё была второй претенденткой на трон из дома Йорков после старшей сестры, оказывалась под опекой мужчины, который был близок к королю и не позволил бы втянуть её в политические игры против Генриха VII.

Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги были вполне счастливы, а плодом их союза стали двое детей — дочери Элизабет, названная в честь королевы, и Энн, названная в честь младшей сестры Сесилии Анны Йоркской. Историк Дуглас Ричардсон пишет о том, что детей у супругов было трое, однако никаких данных о третьем ребёнке нет. Известно, что Сесилия занималась воспитанием и обучением детей сама, поэтому она осталась дома, когда Джон отбыл ко двору для исполнения своих обязанностей.

В 1491 году Джон собирался сопровождать племянника в экспедиции во Францию, которая должна была состояться в 1492 году; до отбытия виконт обеспечил жене комфортное проживание в своё отсутствие, а также подписал завещание, в котором была упомянута дочь Элизабет; кроме того, на это время парламентским актом Сесилии было делегировано право получения королевских выплат за супруга и пользования всеми его владениями. Сам король, готовясь к походу, подписал завещание, в котором Джон был назван одним из его ленников. В 1492 году Джон присутствовал на похоронах вдовствующей королевы и матери Сесилии Елизаветы Вудвилл, однако сама виконтесса отсутствовала, вероятно, из-за болезни или беременности. В 1496 году Джон был одним из членов комиссии, отвечавшей за заключение договора с Бургундией. Предположительно, в 1498 году скончалась старшая дочь Джона и Сесилии — Элизабет, которая незадолго до смерти была обручена с Джоном Стэнли, наследником Джорджа Стэнли, 9-го барона Стрейнджа.

Смерть 
В 1498 (по другим данным — в 1499) году Джон, которому было около пятидесяти лет, умер: он заболел плевритом — болезнью, которая в то время не была известна в Англии и не поддавалась обычному лечению. Находясь на смертном одре в Пасмерс-плейс, 8 февраля Уэллс подписал завещание, по которому оставлял в пожизненное пользование жене всё своё имущество; он также завещал похоронить его там, где сочтут нужным сама Сесилия, а также король, королева и мать короля. Сесилия оставалась у постели умирающего мужа до самого конца, наступившего 9 февраля 1498 или 1499 года. Согласно завещанию Джона, его вдова получала в своё пользование четыре особняка с  и ренту с остальных владений в Линкольне, а также три поместья, общей площадью в 1540 акров луговых, выгонных и лесных земель в Эссексе и ренту с остальных владений в том же округе.

Сесилия лично организовала пышные похороны супруга и внесла некоторые изменения в традиционную церемонию захоронения: тело виконта было доставлено в Вестминстер по суше, а не по реке (на всём пути следования процессии звонили колокола), а гроб сопровождали люди наивысших рангов, которые допускал этикет. На самих похоронах дяди короля присутствовали самые знатные представители королевства: герцог Бекингем, графы Нортумберленд, Дерби, Эссекс и Девон. Поминальная служба прошла в церкви Святой Маргариты в Вестминстере, церемонию вели епископ Лондонский  и аббат Вестминстера Джордж Фассет.

Мэри-Энн Эверетт Грин пишет, что младшая дочь Джона и Сесилии, Энн, скончалась вскоре после отца, однако Розмари Хоррокс в статье о Сесилии в Оксфордском биографическом словаре сообщает, что Энн умерла раньше Джона, в пользу этого говорит и тот факт, что девочка не упоминается в завещании Уэллса; она была похоронена в церкви  в Лондоне. После смерти мужа и младшей дочери Сесилия приняла решение вернуться ко двору в поисках утешения и покровительства старшей сестры. Помимо Елизаветы Сесилии оказывала покровительство и мать короля Маргарет Бофорт, которая помогла принцессе защитить её права на собственность Джона, некогда принадлежавшую его отцу, на которую претендовали единокровные сёстры Уэллса.

Вдова Джона, Сесилия, вышла замуж ещё раз, однако брак был заключён без разрешения короля, и ни сам союз, ни потомство от него так и не были признаны короной: в документах, касаемых смерти и захоронения Сесилии, по приказу короля она обозначена как «покойная жена покойного Джона, виконта Уэллса».

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Родившиеся в 1440-е годы
Умершие 9 февраля
Умершие в 1490-е годы
Джон
Джон
Персоналии эпохи Тюдоров
Умершие от плеврита